Gräventjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gräventjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Gräventjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Gräventjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Gräventjärnarna, sjö i Strömsunds kommun, 
Gräventjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Gräventjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Gräventjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (8,47 ha)
Gräventjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (5 ha)
Gräventjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn